Juuru (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Juuru (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rapla